

Chimica 
 Sale di Reinecke – nome comune del composto chimico con formula NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·H2O

Persone 
 Carl Reinecke (1824-1910) – compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco
 Hans-Peter Reinecke (1941-2005) – attore tedesco
 Heidemarie Reineck (1952) – nuotatrice tedesca 
 Julius Reinecke (1830-1914) – agricoltore e politico tedesco
 Karl Reinecke-Altenau (1885-1943) – pittore e docente tedesco
 Paul Reinecke (1872-1858) – archeologo tedesco